Infundibulomyces är ett släkte av svampar. Infundibulomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Infundibulomyces